Марічка — зменшено-пестлива форма в українській мові імені Марія

Персоналії 
 Марічка Падалко (ім'я при народженні Марія Володимирівна Падалко[; 1976—) — українська телеведуча, ведуча ТСН на каналі 1+1.

Музика 
 «Марічка (ансамбль)» — українська аматорський музичний гурт